Крушевац — город в Сербии.
 Крушевац (община) — община в Расинском округе Сербии.
 Крушевац — город в средневековой Боснии, известный с 1408 года.